Участковый, может означать:
 Участковый — должностное лицо полиции Российской Федерации.
 Участковый начальник — чиновник Российской империи в 1889—1917 годах.
 «Участковый» — роман российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.
 Участковые суды — суды общей юрисдикции Германии.
 Участковый суд — бывшее здание суда общей юрисдикции в городе Люденшайд.
 Участковая станция — железнодорожная станция, предназначенная для обработки транзитных грузовых и пассажирских поездов.